Prefontaine Classic — ежегодные международные легкоатлетические соревнования, которые проходят в городе Юджин, США. Проводятся с 1975 года на стадионе имени Билла Хэйварда. Соревнования названы в честь американского бегуна на длинные дистанции, выпускника Орегонского университета Стива Перфонтейна. С 2010 года на стадионе проходит один из этапов Бриллиантовой лиги IAAF.

Больше всех раз соревнования выигрывала Мария Мутола — 16 раз, на дистанции 800 метров (1993 — 2008 годы).

2 июня 2012 года на соревнованиях прошёл отбор сборной Кении на дистанции 10 000 метров для участия на олимпийских играх в Лондоне. В итоге на олимпийские игры поехали, победитель дистанции Уилсон Кипроп, 2-е место Мозес Масаи, а 3-е место Бедан Мучири.

В 2014 году соревнования прошли 30 и 31 мая. В первый день соревнований американский стайер Гален Рапп установил рекорд Северной Америки на дистанции 10 000 метров — 26.44,36.

Мировые рекорды 
За время проведения соревнований здесь были установлены следующие мировые рекорды:

Рекорды соревнований

Мужчины

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований
 Результаты соревнований 2014 года
 Результаты соревнований 2013 года

Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Бриллиантовая лига IAAF
Международные спортивные соревнования в Орегоне
Спорт в Юджине